Целина:
 Целина — собирательное название слабоосвоенных земельных ресурсов.
 «Целина» — серия советских и российских космических аппаратов радиотехнической разведки.
 Целина — малая планета 2111 Tselina.
 «Целина» — книга, завершающая часть трилогии воспоминаний Л. И. Брежнева.
 Целина, Берсант (родился 1996 году) — норвежский футболист.

Топоним 
Болгария
 Целина — село в общине Чирпан  Старозагорской области.

 Казахстан
 Целина — до 2000 года название села Тындала в Жетысайском районе Туркестанской области.
 Целина — до 2008 года название села Тынтобе Сарыагашского района Туркестанской области.

Россия
 Целина — посёлок в Целинном районе Ростовской области.

См. также 
 «Целина-2» — проект ракетного комплекса грунтового базирования с ракетой РТ-23 УТТХ (не реализован). 
 Освоение целины
 Поднятая целина